

Geografia 
Wang Yang – tambon della Thailandia

Persone 
Wang Yang – politico cinese
Wang Yang – pallanuotista cinese
Wang Yang – calciatore cinese del 1982
Wang Yang – calciatore cinese del 1989
Wang Yang – calciatore cinese del 1991
Wang Yang – giocatore di tennis tavolo slovacco
Wang Yang – atleta paralimpico cinese